Los Angeles, California este cel mai populat oraș al statului american California, și cel de-al doilea cel mai mare oraș al Statelor Unite ale Americii. 

Los Angeles se mai poate referi și la

Locuri

Chile 

 Los Ángeles, Chile

Mexic 

 Bahía de los Ángeles ("Bay of Angels", Golful Îngerilor), este un golf care se găsește pe coasta estică a Peninsulei Baja California.

Nicaragua 

 Los Ángeles, Nicaragua

Spania 

 Cerro de los Ángeles

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Los Angeles, California 
 Zona metropolitană Los Angeles
 Los Angeles--Riverside--Orange County, CA CMSA, o zonă desemnată de recensăminte, care nu se mai folosește 
 Los Angeles Subdivision, Texas, un loc desemnat pentru recensăminte din statul Texas 
 Los Angeles River, râul Los Angeles 
 Los Angeles Basin, câmpie paralelă cu coasta Oceanului Pacific 
 Portul Los Angeles
 Los Angeles International Airport

Agenții guvernamentale 

 Zona poștală Los Angeles, care este parte a rețelei poștale a United States Postal Service, serviciul poștal al Statelor Unite.

Vase militare 

 USS Los Angeles, nume utilizat pentru mai multe nave militare ale United States Navy 
 Clasa de submarine Los Angeles

Muzică 

 Los Angeles de Charly, grup mexican de muzică cumbia 
 Los Angeles (album), albumul de debut al formației X
 "Los Angeles", cântec compus de Frank Black de pe albumul său Frank Black 
 "Los Angeles", cântec al formației Sugarcult
 "Lost Angeles", cântec al formației Wired All Wrong
 L.A., cântec al formației Message of the Blues, utilizat în reclamele firmei British Petroleum

Reviste 

 Los Angeles magazine, revistă lunară dedicată orașului omonim din Statele Unite

Locuri ficționale 

 Los Angeles, California (B&B), este varianta ficțională a orașului american Los Angeles, din serialul de mare succes The Bold And The Beautiful.
 Los Santos, San Andreas, oraș ficțional cu caracteristicile orașului american Los Angeles din video jocul Grand Theft Auto: San Andreas